Axel Møller henviser til:

 Axel Møller (arkitekt) (1862–1943) – dansk arkitekt
 Axel Møller (jurist) (1873–1937) – dansk jurist

Se også 
 Aksel Møller
 Axel Möller